Parthenos – tytuł Marii z Nazaretu
 Parthenos – jeden z przydomków Ateny